Łubki (gromada w powiecie bełżyckim) (puławski/opolsko-lubelski/bełżycki)
 Łubki (gromada w powiecie płockim)

także:

 Łupki (gromada) (powiat lwówecki)